Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 902 dans le monde.

 Route européenne 902 en Espagne
  dans certains départements, en France
 Route métropolitaine 902 dans Toulouse Métropole, en France